

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, (1925-2017), est un cardinal italien ;
 Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, (1901-1944), fut un officier italien, commandant du Fronte Militare Clandestino, martyre fusillé aux Fosses Ardeatines ;
 Luca Cordero di Montezemolo, (1947- ), est un industriel italien ;

Toponymie
 Montezemolo est une commune italienne de la province de Coni dans la région Piémont en Italie.